Georgien blev uafhængigt i forbindelse med Sovjetunionens opløsning i 1991. 

Præsidenter i Georgien efter selvstændigheden i 1991 har været:

 
Lister over præsidenter